Samen sind:
 Pflanzensamen, die von einer Schutzhülle und dem Nährgewebe umgebenen Keime (Embryo) einer Pflanze
 Samen im Sperma, der von den männlichen Geschlechtsorganen produzierten Samenflüssigkeit
 Samen (Volk) (Selbstbezeichnung: Samit oder Samek), indigenes Volk im Norden Fennoskandinaviens
 Samen (Balten), westbaltischer Stamm im Samland, heute Oblast Kaliningrad
 Samen (Iran), eine Stadt in der iranischen Provinz Hamadan

Personen:
 Judith Samen (* 1970), bildende Künstlerin

Siehe auch:

 Semen, pharmazeutischer Begriff für Samen einer Heilpflanze
 Same (Begriffsklärung)